São João do Manteninha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João do Manteninha (ort), Minas Gerais, 
 São João do Manteninha (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar